Список багаторазових чемпіонів Олімпійських ігор включає спортсменів, які виграли Олімпійські ігри чотири чи більше разів.

Якщо спортсмен виступав за декілька країн, чи назва його країни мінялася, тут дано назву, під якою була виграна остання олімпійська медаль.

З урахуванням Позачергових олімп+ійських ігор 1906 року в Афінах, що були набагато репрезентативнішими за Літні Олімпійські ігри 1904 в Сент-Луїсі, проте не визнаються МОК.

Посилання